Шостаки:

 Шостаки — деревня в Сморгонском районе Гродненской области Белоруссии;
 Шостаки — деревня в Полтавском районе Полтавской области Украины.